Juga bulbosa är en snäckart som först beskrevs av Gould 1847.  Juga bulbosa ingår i släktet Juga och familjen Pleuroceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
bulbosa